Het ATP-toernooi van Rome 2005 (met de officiële naam Telecom Italia Masters Roma) werd voor de 62e keer gespeeld van 2 tot en met 8 mei 2005. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

Het ATP-toernooi van 2005 trok 82.772 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome